Miejscowości w Czechach:
 Vrbice – gmina w powiecie Brzecław
 Vrbice – gmina w powiecie Jiczyn
 Vrbice – gmina w powiecie Litomierzyce
 Vrbice – gmina w powiecie Nymburk
 Vrbice – gmina w powiecie Rychnov nad Kněžnou
 Vrbice – gmina w powiecie Karlowe Wary
 Vrbice – gmina w powiecie Prachatice
 Vrbice – część miasta Bogumin w powiecie Karwina

Zobacz też:
 Wierzbica